Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Qatar Total German Open 2005 проходили з 2 по 8 травня на відкритих ґрунтових кортах Rot-Weiss Tennis Club у Берліні (Німеччина). Олена Лиховцева і Віра Звонарьова виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Лізель Губер з рахунком 3–6, 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Qatar Total German Open, парний розряд
WTA German Open